Улица Металлистов — пешеходная улица в Центральном округе Тулы, одна из старейших в городе. Своё начало она берет у Пятницких ворот Тульского кремля и оканчивается на Советской улице.

Название 
Несколько раз улица меняла своё название. В XVI веке она называлась Пятницкой, от названия церкви Параскевы Пятницы, находившейся рядом с ней. На рубеже XVI—XVII вв. она стала называться Никольской. К концу XVIII века ей вернули прежнее название. Современное название — улица Металлистов — появилось в 1924 году. Своим названием улица обязана Тульскому отделению Московского общества по обработке металлов (Союз металлистов). Оно размещалось в доме № 5, который в XVIII веке принадлежал купеческой жене Катерине Назаровне Наседкиной. Рядом находилась и чайная союза металлистов.

Описание 
В 1742 году она была полностью замощена дорогим булыжником. Все дома строились из белого камня и красного кирпича. Улица застроена разными по стилю домами. Большая часть из них хорошо спланированные частные дома тульских купцов и мещан. Практически у всех подъездов стояли фонари, что в те времена было большой роскошью. Оформление фасадов жилых домов решалось их владельцами без учета архитектуры уже стоявших соседних домов. Поэтому здесь стоят бок о бок и красивый особняк с классическим фронтоном, и дом богатого купца в помпезных лепных формах под французский ренессанс. На Пятницкой улице были гостиный двор, две цирюльни, питейный дом, несколько трактиров, 40 лавок, общество трезвости. Улица была ухоженной, аккуратной и достаточно богатой.

Со времени Советов улица начала приходить в упадок. Улица была заасфальтирована. Торговля ликвидирована. Здания либо пустовали, либо были превращены полностью в жилые помещения. Практически во всех домах внутреннее убранство утрачено, здания со временем износились. Улица использовалась исключительно как путепровод.

С сентября 2017 года улица была закрыта для движения автомобилей. Проводилась капитальная реконструкция. В День города 8 сентября 2018 года открылась обновлённая улица. Она стала пешеходной.

В сентябре 2020 года, к 500-летию Тульского кремля, после завершения комплекса работ по восстановлению и приспособлению 26 исторических зданий под музеи, выставки, гостиницы, кафе и рестораны, как и было запланировано программой подготовки к празднованию юбилея, состоялось открытие Музейного квартала с представительствами федеральных музеев: «Ясной Поляны», «Куликова поля», усадьбы Поленова, Государственного исторического музея. Местный музей декоративно-прикладного и современного искусства начал работать по новому адресу уже в июле.

Примечательные здания и сооружения

Литература 
 С. Гусев — «Тайны тульских улиц»
 А. М. Рассаднев «Прогулки по улицам Тулы»

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Тулы
Пешеходные улицы